Huanta (stad), een stad in Peru
Huanta (provincie), een provincie van Peru
Huanta (district), een district van Peru